La Copa Davis 1929 fue la 24.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de julio de 1929. Francia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 3 a 2.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1929